Detalhes de Simples Femininos do US Open de 2009.

Cabeças de Chave 

  Dinara Safina (Terceira Rodada)
  Serena Williams (Semifinais)
  Venus Williams (Quarta Rodada)
  Elena Dementieva (Segunda Rodada)
  Jelena Janković (Segunda Rodada)
  Svetlana Kuznetsova (Quarta Rodada)
  Vera Zvonareva (Quarta Rodada)
  Victoria Azarenka (Terceira Rodada)
  Caroline Wozniacki (Final)
  Flavia Pennetta (Quartas de Final)
  Ana Ivanović (Primeira Rodada)
  Agnieszka Radwańska (Segunda Rodada)
  Nadia Petrova (Quarta Rodada)
  Marion Bartoli (Segunda Rodada)
  Samantha Stosur (Segunda Rodada)
  Virginie Razzano ''(Primeira Rodada)

<li>  Amélie Mauresmo (Segunda Rodada)
<li>  Na Li (Quartas de Final)
<li>  Patty Schnyder (Segunda Rodada)
<li>  Anabel Medina Garrigues (Segunda Rodada)
<li>  Jie Zheng (Terceira Rodada)
<li>  Daniela Hantuchová (Quarta Rodada)
<li>  Sabine Lisicki (Segunda Rodada)
<li>  Sorana Cîrstea (Terceira Rodada)
<li>  Kaia Kanepi (Primeira Rodada)
<li>  Francesca Schiavone (Quarta Rodada)
<li>  Alisa Kleybanova (Primeira Rodada)
<li>  Sybille Bammer (Primeira Rodada)
<li>  Maria Sharapova (Terceira Rodada)
<li>  Alona Bondarenko (Segunda Rodada)
<li>  Elena Vesnina ''(Terceira Rodada)
<li>  Ágnes Szávay ''(Primeira Rodada)

Fase Final 
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Quartas de Final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Yanina Wickmayer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kateryna Bondarenko
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Melanie Oudin
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Caroline Wozniacki
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Na Li
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Kim Clijsters
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Flavia Pennetta
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Serena Williams
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Yanina Wickmayer
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Caroline Wozniacki
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Serena Williams
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Caroline Wozniacki
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Fases anteriores 
 Seção 1 

 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= V Azarenka 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Dulgheru 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Domachowska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

 Seção 6 

 Seção 8 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Kerber
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Petkovic 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Czink 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= ME Camerin 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Glatch 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Williams 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= V King 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Bacsinszky 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= D Hantuchová 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

S
US Open - Simples feminino